Batenburg bezeichnet:

 Batenburg (Wijchen), einen Ortsteil der Gemeinde Wijchen, Provinz Gelderland, Niederlande

Batenburg als Familienname folgender Personen:

 Abraham Jacob van Imbijze van Batenburg (1753–1806), niederländischer Gouverneur von Berbice und Essequibo
 Jan van Batenburg (1495–1538), Führer der nach ihm benannten militanten Täufergruppe der Batenburger (auch Zwaardgeesten)
 Johann von Bronckhorst-Batenburg († 1504), Dompropst im Bistum Münster
 Johann Jakob von Bronckhorst-Batenburg (1582–1630), kaiserlicher Feldmarschall im Dreißigjährigen Krieg und Graf von Anholt